Möller kan syfta på:

 Möller – ett efternamn samt personer med namnet
 Möller (adel) – svenska släkter
 Ale Möller Band – svenskt världsmusikband
 Cirkus Möller – svensk TV-serie 2009–2010
 N.P. Möller, fastighetsskötare – svensk TV-serie 1972–1980

Företag
 Möller & Co – svensk tidigare dagligvarugrossist
 A.P. Møller-Mærsk A/S – dansk företagskoncern
 Arkitektfirmaet C.F. Møller – dansk arkitektfirma